Chris Wyatt ist der Name von:

* Chris Wyatt (Produzent) (* 1975), US-amerikanischer Filmproduzent
 Chris Wyatt (Rugbyspieler) (* 1973), walisischer Rugby-Union-Spieler